

Sigle 
 Esercito di Liberazione Globale – fazione immaginaria del videogioco Command & Conquer: Generals

Codici 
 ELG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Golea (Algeria)
 ELG – codice vettore ICAO di Alpi Eagles